Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Claudio Mezzadri e Diego Pérez 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Michael Mortensen /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Claudio Mezzadri /  Diego Pérez (finale)

 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (semifinali)
 Thomas Muster /  Horst Skoff (secondo turno)
 Ronnie Båthman /  Cássio Motta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1988